Пасифе:
 Пасифе (спутник)
 группа Пасифе